Быстрец Чёрный — река в России, протекает в Воскресенском районе Нижегородской области. Устье реки находится в 8,4 км по левому берегу реки Быстрец. Длина реки составляет 11 км.

Река вытекает из озера Изъяр в болоте Большое в 34 км к юго-западу от посёлка Воскресенское. По комплексу болот в районе истока реки проходит водораздел Ветлуги и Керженца. Река течёт на северо-восток, впадает в Быстрец около деревни Клюкино.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ветлуга от города Ветлуга и до устья, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010400212110000043786
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110004378
 Код бассейна — 08.01.04.002
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

См. также 
 Быстрец

Примечания 

Бассейн Люнды
Реки Воскресенского района (Нижегородская область)